Jurasik ist der Familienname folgender Personen:
Mariusz Jurasik (* 1976), polnischer Handballspieler und -trainer
Peter Jurasik (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler